Кубок Южной Америки по футболу среди женщин 1995 () — 2-й розыгрыш женского Кубка Южной Америки, состоявшийся с 8 по 22 февраля 1995 года в Уберландии, Бразилия. 

В турнире приняло участие пять сборных. Победителем второй раз стала сборная Бразилии, получившая право представлять Южную Америку на чемпионате мира.

Стадион 

Все матчи турнира состоялись на стадионе «Парке ду Сабия», вмещающем 48 000 зрителей.

Судьи 
Игры чемпионата обслуживались тремя арбитрами:
  Марко Эрнесто Агуас
  Луис Оливетто
  Нестор Мондриа

Результаты

Финал

Бомбардиры 

12 мячей

  Сисси

7 мячей

  Фабиана Очоторена

  Майкл Джексон

  Розели

6 мячей

  Претинья

5 мячей

  Ингрид Флорес

4 мяча

  Карина Моралес

  Сенира

3 мяча

  Мария Вильянуэва
  Русса

  Мария Браво

  Ана Вера

2 мяча

  Кардосо
  Элане

  Санчес
  Кармен

  Рамирес

1 мяч

  Андреа Арсе
  Асперес
  Мари Дюран
  Бел

  Дуда
  Марсия Таффарел
  Фрезия Асеведо
  Астудильо

  Айяла
  Крус
  Мерседес

1 автогол

  Фабиола

Ссылки 
 Результаты матчей на rsssf.com
 Голы матча Бразилия — Аргентина, 14 января 1995 года

1995 год в женском футболе
1995 год в Южной Америке
Кубок Южной Америки по футболу среди женщин